Кастрильо-де-Дон-Хуан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино.  Занимает площадь 48,94 км². Население — 266 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 Web no oficial de Castrillo de Don Juan.
 Etimología 

Муниципалитеты Паленсии